Rajd Nowej Zelandii (40th Rally New Zealand) był 5. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2010. Rajd odbył się w dniach 7–9 maja, a jego baza znajdowała się w największym mieście Nowej Zelandii – Auckland. Jednocześnie była to 4. runda Mistrzostw Świata Samochodów Produkcyjnych (PWRC), jak i Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Jari-Matti Latvala zdobył swoje 3. zwycięstwo w WRC wykorzystując błąd, jaki popełnił dotychczasowy lider rajdu Sébastien Ogier na ostatnim odcinku specjalnym. Fin wygrał z Francuzem o 2,4 sekundy. Na trzecim miejscu znalazł się natomiast Sébastien Loeb, który po uderzeniu w mostek na czwartym odcinku specjalnym pierwszego dnia stracił ponad minutę. Jednak po wygraniu prawie wszystkich odcinków drugiego dnia, trzeciego dnia został liderem rajdu. Jednak po uderzeniu w drzewo na 18. odcinku specjalnym Loeb spadł na 4. pozycję za Pettera Solberga, który na ostatniej próbie rozbił auto, nie kończąc rajdu.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacja po 5 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2010
Nowa Zelandia
2010 w Nowej Zelandii